Nan-hsi Kang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Nanxi Jiang, vattendrag, Zhejiang, 
 Xiaonan Xi, vattendrag, Zhejiang, 

Robotskapade Kinaförgreningar